Il doppio  del Baku Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Marija Korytceva e Tat'jana Puček erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

Iryna Burjačok  e Valerija Solov'ëva  hanno battuto in finale per 6-3, 6-2 Eva Birnerová e Alberta Brianti.

Teste di serie

  Nina Bratčikova /  Aleksandra Panova (semifinale)
  Alla Kudrjavceva /  Tamarine Tanasugarn (secondo turno)

  Eva Birnerová /  Alberta Brianti (finale)
  Iryna Burjačok /  Valerija Solov'ëva (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Baku Cup 2012
WTA Tour 2012